Spreepark ist die Bezeichnung folgender Parkanlagen:

 Spreepark Berlin
 Spreepark (Neusalza-Spremberg)
 Spreepark Beeskow